Altes Schloss oder Altes Schloß steht für folgende Bauwerke

in Deutschland:
 Altes Schloss (Bad Berka), Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Burgruine Altes Schloss, Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Altes Schloss, Bad Bocklet, siehe: Burg Steinach (Bad Bocklet), Bayern
 Altes Schloss Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Burg Bosselstein (Altes Schloss), Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Altes Schloss Büdesheim, Büdesheim, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Altes Schloß (Dermbach), Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen
 Altes Schloss (Dillingen), Dillingen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Altes Schloss (Dörtendorf), Dörtendorf, Landkreis Greiz, Thüringen 
 Ringwall Altes Schloss (Drügendorf), abgegangene Wallburg bei Drügendorf (Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Altes Schloss (Eremitage) in der Eremitage Bayreuth, Bayern
 Altes Schloss (Flinsberg), Ortsteil Flinsberg von Heilbad Heiligenstadt, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Altes Schloss (Freyenstein), Freyenstein, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Altes Schloss (Gaildorf), Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Altes Schloss, Gammertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg, siehe Ruine Baldenstein
 Altes Schloss (Gassenreuth), abgegangene Burg, Gassenreuth (Triebel/Vogtl.), Vogtlandkreis, Sachsen
 Altes Schloss (Gießen), Gießen, Landkreis Gießen, Hessen
 Altes Schloss (Grevenbroich), Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Altes Gronauer Schloss, Krofdorf-Gleiberg, Landkreis Gießen, Hessen
 Altes Schloss (Hahn), Hahn, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Obere Burg (Heidelberg) oder Altes Schloss, Heidelberg, Baden-Württemberg
 Altes Schloss Herrenchiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Burg Homboll (Altes Schloss), Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenbaden (Altes Schloss), Baden-Baden (kreisfrei), Baden-Württemberg
 Altes Schloss (Hummelshain), Hummelshain (Schmölln), Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Altes Schloss (Ingolstadt), Ingolstadt (kreisfrei), Bayern
 Burg Jagsthausen (Altes Schloss), Jagsthausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Altes Schloss (Keuerstadt), Burgruine bei Jagstzell-Keuerstadt, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Altes Schloss Kißlegg, Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Altes Schloss (Kleinwallstadt), Burgruine bei Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Altes Schloss Kromlau, Kromlau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Altes Schloss (Markvippach), Markvippach, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Altes Schloss, Bad Muskau, Landkreis Görlitz, Sachsen, siehe Schloss Muskau #Das Alte Schloss
 Altes Schloss (Neckarbischofsheim), Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Altes Schloss, Neustadt an der Aisch, Mittelfranken, Bayern, siehe Neustadt an der Aisch #Altes Schloss
 Altes Schloss (Pappenheim), Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Altes Schloss (Penig), ehemalige Wasserburg, heutige Renaissance-Schlossanlage, Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Altes Schloss Sangerhausen, Sachsen-Anhalt
 Altes Schloss (Scheiden), Scheiden, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Altes Schloss Schleißheim, in der Schlossanlage Schleißheim in Oberschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Altes Schloss Schönfeld, Adorf/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen, siehe Ringwallanlage Elster
 Altes Schloss Schwarzenfeld, Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Altes Schloss (Stuttgart), Stuttgart, Baden-Württemberg
 Altes Schloss Sugenheim, Bayern
 Altes Schloss (Tettnang), Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Altes Schloss (Valley), Valley, Landkreis Miesbach, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Waidhaus), Waidhaus, Oberpfalz, Bayern
 Altes Schloss, Waldenburg, Landkreis Zwickau, Sachsen, siehe Schloss Waldenburg (Sachsen)
 Altes Schloss Waldthurn, Neustadt a.d. Waldnaab
 Altes Schloss Wallerstein, Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Altes Schloss (Wendelstein), Teil der Burg Wendelstein, Wendelstein (Memleben), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Altes Schloss Wermsdorf, Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen, siehe Jagdschloss Wermsdorf
 Burg Wippra oder Altes Schloss, Burgreste bei Wippra, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

in anderen Ländern:
 Altes Schloss (Laxenburg) (in der Wasserburg Laxenburg), Laxenburg, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich
 Altes Schloss (Banská Štiavnica), Banská Štiavnica (Schemnitz), Banskobystrický kraj, Slowakei
 Altes Schloss Bümpliz, Bern-Bümpliz, Kanton Bern, Schweiz
 Burg Himlštejn, Stráž nad Ohří (Warta an der Eger), Karlovarský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Abschnittsbefestigung Altes Schloss (Deinschwang), Lauterhofen-Deinschwang, Bayern
 Burgstall Altenschloss, Neunburg vorm Wald, Bayern
 Burgstall Altes Schloss
 Turmhügel Altes Schloss
 Altes Schlösschen
 Altschloss
 Alte Burg
 Alter Palast